Канифольный — название населённых пунктов:

Россия 
 Канифольный — посёлок в Котласском районе Архангельской области.
 Канифольный — посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Канифольный — село в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Канифольный — посёлок в составе города Кыштым Челябинской области.